O Quiksilver Pro Gold Coast de 2019 foi o primeiro evento do Men's Championship Tour da World Surf League 2019 . Foi disputado em Coolangatta na Gold Coast, Queensland, e foi disputado por 36 surfistas.

A janela do evento foi de 3 a 13 de abril, mas a competição foi concluída entre 3 e 8 de abril.

Ítalo Ferreira derrotou Kolohe Andino na final para vencer a quarta edição da World Surf League da sua carreira.

Formato 

Foi introduzido um novo formato de competição para o Campeonato de 2019. Todos os 36 surfistas participam da 1ª ronda. Os dois melhores surfistas em cada bateria avançam diretamente para a Ronda 3, enquanto o surfista com a classificação mais baixa em cada bateria entra na Ronda 2. Em cada uma das quatro baterias da Ronda 2, os dois melhores surfistas avançam para a ronda 3, enquanto o surfista com a colocação mais baixa é eliminado da competição. A partir da ronda 3 em diante, todas as baterias são frente a frente, com o vencedor avançando para a próxima rodada e o perdedor sendo eliminado.

Competição 

A competição teve início no dia 3 de abril, com a final no dia 8 de abril.

1.ª Ronda

2.ª Ronda

3.ª Ronda

4.ª Ronda

Quartos de final

Semifinal

Final

Ligações externas 

 World Surf League

Eventos de abril de 2019
Competições de surfe
Desporto na Austrália em 2019
Liga Mundial de Surfe de 2019